Tetija (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Tetija (praocean) (Tetijski praocean, Tetis, ili Tethys)
 Tetija (mjesec), Saturnov satelit